Henri d'Orléans et Isabelle d'Orléans-Bragance sont tous deux des descendants du roi des Français Louis-Philippe I.

 

Royaume de France